Chanaka bezeichnet

 Chanaka, Nebenfluss des Kofarnihon in Tadschikistan
 Chanaka, Wohnstätte einer muslimischen Bruderschaft oder muslimische Pilgerherberge, siehe Tekke

Chanaka ist der Name von 

 Hasitha Chanaka (* 1984), sri-lankischer Badmintonspieler